Die Tuvalu A-Division 2014 war die 14. Spielzeit der höchsten tuvaluischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. Februar 2014 und endete am 5. April 2014. Alle Spiele fanden im einzigen Stadion Tuvalus statt, dem Tuvalu Sports Ground.

Titelverteidiger war der Nauti FC, der auch in diesem Jahr zum achten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen konnten. Absteigen musste keine Mannschaft, da auch in der zweithöchsten Spielklasse nur die zweiten Mannschaften der Vereine aus der A-Division spielen.

Modus 
An dieser Saison nahmen alle acht Mannschaften Tuvalus teil. Jede Mannschaft spielte einmal gegen die anderen, sodass es zu insgesamt sieben Spieltagen kam.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com (englisch)

2014
Fußballsaison 2014